Romànovka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Romànovka (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Romànovka (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Romànovka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Romànovka (Mokroús), localitat de la província de Saràtov, a Rússia